Desa Cidahu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cidahu (administrativ by i Indonesien, lat -6,80, long 108,45), Jawa Barat, 
 Desa Cidahu (administrativ by i Indonesien, lat -6,53, long 107,75), Jawa Barat, 
 Desa Cidahu (administrativ by i Indonesien, lat -6,59, long 107,45), Jawa Barat, 
 Desa Cidahu (administrativ by i Indonesien, lat -6,75, long 106,72), Jawa Barat, 
 Desa Cidahu (administrativ by i Indonesien, lat -6,28, long 106,38), Jawa Barat, 
 Desa Cidahu (administrativ by i Indonesien, lat -6,98, long 108,65), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar